

Codici 
 SNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Shannon, Shannon / Limerick, Irlanda
 snn – codice ISO 639-3 della lingua siona

Informatica 

 SNN – filtro Symmetric Nearest Neighbour
 SNN – Rete neurale spiking